Mattböle kan avse:
Mattböle, Kimito kommun – en by i Kimito kommun, Åboland
Mattböle, Sagu kommun – en by i Sagu kommun, Västra Finlands län, på finska Mattila